Kate O'Brien (1897-1974), écrivain irlandaise ;
 Kate O'Brien (1988-), cycliste et bobeuse canadienne.